Como el Infinito es el décimo noveno álbum de la banda de rock chileno y rock brasileño, Tatto Falconi TTF. Este disco cuenta con 12 temas, con canciones en español. «Como el Infinito» que también lleva el mismo nombre del disco fue el sencillo de este álbum. Este disco tiene como temática de "canciones inspiradas en letras de la vida cotidiana." una reseña del diario "Opinión Sur" destaca que este álbum está inspirado en el Universo que plasman letras de actualidad y también de historias de amor.
canciones escritas por Julio Céspedes músico y compositor chileno y Giovanni Falconi Ossa músico y compositor chileno y líder de la banda".

Lista de canciones 
 "Caminata Infinita" - 3:26
 "Sigo el Rumbo de Mi Libertad" - 3:43
 "Nadie Te Lo Va a Impedir" - 4:15
 "Nada Es Igual" - 3:36
 "No Dejes Que Me Vaya" - 3:04
 "Eres Tú Mi Deseo y Mi Inspiración" - 4:02
 "Espejismos" - 3:10
 "Quiero Encontrarte Otra Vez" - 4:14
 "Son Tus Besos" - 3:22
 "Tengo un Ideal" - 3:06
 "Como el Infinito" - 3:28
 "Mírame" - 3:04

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes de Chile de 2021
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo